Натуральне число 1078
 1078 рік до нашої ери
 1078 рік нашої ери